Puente de la Unidad es el nombre de dos puentes en México:

Puente de la Unidad en Nuevo León;
Puente de la Unidad en Campeche.